U07 steht für:
 HMS Actaeon (U07), britische Sloop, siehe Hipper (F 214)
 „Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern“ (ICD-10-Code)

Siehe auch:
 U 7

Abkürzung